Сидерит (железный шпат) — минерал, FeCO3.
 Устаревшее название железо-никелевых метеоритов — октаэдритов.

Примечания